

Miejscowości i ich części w Polsce 
 WG TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Brzostowo – część miasta Szczecinek
 Brzostowo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Krośnice 
 Brzostowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne 
 Brzostowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Miasteczko Krajeńskie
 Brzostowo – przysiółek wsi Jedlice w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany